osoby noszące nazwsiko Kann:
 Maria Kann (1906-1995) – polska pisarka, działaczka harcerska i niepodległościowa
 Marcus Kann (1820-1886) – austriacki szachista

Zobacz też 

 Obrona Caro-Kann